Igor Milanović – pallanuotista serbo
Milan Milanović – calciatore serbo
Milan Milanović – allenatore di calcio serbo
Zoran Milanović – politico croato